De Griekse voetbalclub Olympiakos Piraeus speelt sinds 1959 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Olympiakos Piraeus

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1959/60
|Europacup I
|Q
|
|AC Milan
|3-5||2-2 (T)|| 1-3 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1961/62
|Europacup II
|1/8
|
|Dynamo Žilina
|2-4||2-3 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1962/63
|Europacup II
|Q
|
|Hibernians FC
|niet gespeeld|| ||
| rowspan="1"|0.0
|-
|1963/64
|Europacup II
|1R
|
|Zagłębie Sosnowiec
|2-2 <small>BW 2-0 Wenen||2-1 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|Olympique Lyonnais
|3-5||1-4 (U)|| 2-1 (T)
|-
|1965/66
|Europacup II
|1R
|
|Omonia Nicosia
|2-1||1-0 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|West Ham United FC
|2-6||0-4 (U)|| 2-2 (T)
|-
|1966/67
|Europacup I
|1R
|
|CSKA Sofia
|2-3||1-3 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1967/68
|Europacup I
|1R
|
|Juventus FC
|0-2||0-0 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1968/69
|Europacup II
|1R
|
|KR Reykjavík
|4-0||2-0 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|1/8
|
|Dunfermline Athletic FC
|3-4||0-4 (U)|| 3-0 (T)
|-
|1969/70
|Europacup II
|1R
|
|Górnik Zabrze
|2-7||2-2 (T)|| 0-5 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1971/72
|Europacup II
|1R
|
|Dinamo Moskou
|2-3||0-2 (T)|| 2-1 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1972/73
|UEFA Cup
|1R
|
|Cagliari Calcio
|3-1||2-1 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|2R
|
|Tottenham Hotspur FC
|1-4||0-4 (U)|| 1-0 (T)
|-
|1973/74
|Europacup I
|1R
|
|SL Benfica
|0-2||0-1 (U)|| 0-1 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1974/75
|Europacup I
|1R
|
|Celtic FC
|3-1||1-1 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|1/8
|
|RSC Anderlecht
|4-5||1-5 (U)|| 3-0 (T)
|-
|1975/76
|Europacup I
|1R
|
|FC Dynamo Kiev
|2-3||2-2 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1976/77
|UEFA Cup
|1R
|
|Sportul Studentesc
|2-4||0-3 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1977/78
|UEFA Cup
|1R
|
|GNK Dinamo Zagreb
|4-6||3-1 (T)|| 1-5 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1978/79
|UEFA Cup
|1R
|
|Levski-Spartak Sofia
|3-4||2-1 (T)|| 1-3 nv (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1979/80
|UEFA Cup
|1R
|
|SSC Napoli
|1-2||0-2 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1980/81
|Europacup I
|1R
|
|FC Bayern München
|2-7||2-4 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1981/82
|Europacup I
|1R
|
|CS Universitatea Craiova
|2-3||0-3 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1982/83
|Europacup I
|1R
|
|Östers IF
|2-1||2-0 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|1/8
|
|Hamburger SV
|0-5||0-1 (U)|| 0-4 (T)
|-
|1983/84
|Europacup I
|1R
|
|AFC Ajax
|2-0||0-0 (U)|| 2-0 nv (T)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|1/8
|
|SL Benfica
|1-3||1-0 (T)|| 0-3 (U)
|-
|1984/85
|UEFA Cup
|1R
|
|Neuchâtel Xamax FC
|3-2||1-0 (T)|| 2-2 (U)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|2R
|
|CS Universitatea Craiova
|0-2||0-1 (U)|| 0-1 (T)
|-
|1986/87
|Europacup II
|1R
|
|Union Luxemburg
|6-0||3-0 (T)|| 3-0 (U)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|1/8
|
|AFC Ajax
|1-5||0-4 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1987/88
|Europacup I
|1R
|
|Górnik Zabrze
|2-3||1-1 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1989/90
|UEFA Cup
|1R
|
|Rad Beograd
|3-2||1-2 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="3"|6.0
|-
|
|
|2R
|
|First Vienna
|3-3 <small>u||2-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|AJ Auxerre
|1-1 <small>u||1-1 (T)|| 0-0 (U)
|-
|1990/91
|Europacup II
|1R
|
|Flamurtari Vlorë
|5-1||3-1 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|UC Sampdoria
|1-4||0-1 (T)|| 1-3 (U)
|-
|1992/93
|Europacup II
|1R
|
|Tsjornomorets Odessa
|3-1||0-1 (T)|| 3-0 (U)
| rowspan="3"|7.0
|-
|
|
|1/8
|
|AS Monaco
|1-0||1-0 (U)|| 0-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Atlético Madrid
|2-4||1-1 (T)|| 1-3 (U)
|-
|1993/94
|UEFA Cup
|1R
|
|Botev Plovdiv
|8-3||3-2 (U)|| 5-1 (T)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|2R
|
|CD Tenerife
|5-5 <small>u||1-2 (U)|| 4-3 (T)
|-
|1994/95
|UEFA Cup
|1R
|
|Olympique Marseille
|1-5||1-2 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1995/96
|UEFA Cup
|Q
|
|Slavia Sofia
|3-0||2-0 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="3"|10.0
|-
|
|
|1R
|
|NK Maribor
|5-1||2-0 (T)|| 3-1 (U)
|-
|
|
|2R
|
|Sevilla FC
|2-2 <small>u||0-1 (U)|| 2-1 nv (T)
|-
|1996/97
|UEFA Cup
|1R
|
|Ferencvárosi TC
|3-5||1-3 (U)||2-2 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1997/98
|Champions League
|2Q
|
|MPKC Mozyr
|7-2||5-0 (T)|| 2-2 (U)
| rowspan="4"|8.0
|-
|
|
|Groep D
|
|FC Porto
|2-2||1-0 (T)|| 1-2 (U)
|-
|
|
|Groep D
|
|Rosenborg BK
|3-7||1-5 (U)|| 2-2 (T)
|-
|
|
|Groep D (3e)
|
|Real Madrid CF
|1-5||1-5 (U)|| 0-0 (T)
|-
|1998/99
|Champions League
|2Q
|
|Anorthosis Famagusta
|6-3||2-1 (T)|| 4-2 (U)
| rowspan="5"|13.0
|-
|
|
|Groep A
|
|AFC Ajax
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|
|
|Groep A
|
|FC Porto
|4-3||2-2 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|Groep A (1e)
|
|Croatia Zagreb
|3-1||2-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Juventus FC
|2-3||1-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1999/00
|Champions League
|Groep 1E
|
|Real Madrid CF
|3-6||3-3 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="4"|8.0
|-
|
|
|Groep 1E
|
|FC Porto
|1-2||0-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep 1E (3e)
|
|Molde FK
|5-4||3-1 (T)|| 2-3 (U)
|-
|1999/00
|UEFA Cup
|3R
|
|Juventus FC
|3-4||1-3 (T)|| 2-1 (U)
|-
|2000/01
|Champions League
|Groep 1C
|
|Valencia CF
|2-2||1-2 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="4"|8.0
|-
|
|
|Groep 1C
|
|Olympique Lyonnais
|2-2||2-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|Groep 1C (3e)
|
|sc Heerenveen
|2-1||2-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2000/01
|UEFA Cup
|3R
|
|Liverpool FC
|2-4||2-2 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2001/02
|Champions League
|Groep 1G
|
|Deportivo La Coruña
|3-3||2-2 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="3"|5.0
|-
|
|
|Groep 1G
|
|Lille OSC
|3-4||1-3 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|Groep 1G (4e)
|
|Manchester United FC
|0-5||0-2 (T)|| 0-3 (U)
|-
|2002/03
|Champions League
|Groep 1F
|
|Bayer 04 Leverkusen
|6-4||6-2 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="3"|4.0
|-
|
|
|Groep 1F
|
|Maccabi Haifa FC
|3-6||0-3 (U)|| 3-3 (T)
|-
|
|
|Groep 1F (4e)
|
|Manchester United FC
|2-7||0-4 (U)|| 2-3 (T)
|-
|2003/04
|Champions League
|Groep D
|
|Real Sociedad
|2-3||0-1 (U)|| 2-2 (T)
| rowspan="3"|4.0
|-
|
|
|Groep D
|
|Juventus FC
|1-9||1-2 (T)|| 0-7 (U)
|-
|
|
|Groep D (4e)
|
|Galatasaray SK
|3-1||0-1 (U)|| 3-0 (T)
|-
|2004/05
|Champions League
|Groep A
|
|Deportivo La Coruña
|1-0||0-0 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="5"|14.0
|-
|
|
|Groep A
|
|Liverpool FC
|2-3||1-0 (T)|| 1-3 (U)
|-
|
|
|Groep A (3e)
|
|AS Monaco
|2-2||1-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|2004/05
|UEFA Cup
|1/16
|
|FC Sochaux
|2-0||1-0 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Newcastle United FC
|1-7||1-3 (T)|| 0-4 (U)
|-
|2005/06
|Champions League
|Groep F
|
|Rosenborg BK
|2-4||1-3 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="3"|6.0
|-
|
|
|Groep F
|
|Real Madrid CF
|3-3||1-2 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|Groep F (4e)
|
|Olympique Lyonnais
|2-6||1-2 (U)|| 1-4 (T)
|-
|2006/07
|Champions League
|Groep D
|
|Valencia CF
|2-6||2-4 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="3"|6.0
|-
|
|
|Groep D
|
|FK Sjachtar Donetsk
|3-3||2-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|Groep D (4e)
|
|AS Roma
|1-2||0-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|2007/08
|Champions League
|Groep C
|
|SS Lazio
|3-2||1-1 (T)|| 2-1 (U)
| rowspan="4"|13.0
|-
|
|
|Groep C
|
|Werder Bremen
|6-1||3-1 (U)|| 3-0 (T)
|-
|
|
|Groep C (2e)
|
|Real Madrid CF
|2-4||2-4 (U)|| 0-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Chelsea FC
|0-3||0-0 (T)|| 0-3 (U)
|-
|2008/09
|Champions League
|3Q
|
|Anorthosis Famagusta
|1-3||0-3 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="7"|9.0
|-
|2008/09
|UEFA Cup
|1R
|
|FC Nordsjælland
|7-0||2-0 (U)|| 5-0 (T)
|-
|
|
|Groep B
|
|SL Benfica
|5-1||5-1 (T)||
|-
|
|
|Groep B
|
|Galatasaray SK
|0-1||0-1 (U)||
|-
|
|
|Groep B
|
|Hertha BSC
|4-0||4-0 (T)||
|-
|
|
|Groep B (3e)
|
|Metalist Charkov
|0-1||0-1 (U)||
|-
|
|
|3R
|
|AS Saint-Étienne
|2-5||1-3 (T)|| 1-2 (U)
|-
|2009/10 || Champions League || 3Q
| || Slovan Bratislava ||4-0|| 2-0 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="6"|20.0
|-
| || || PO ||  || Sheriff Tiraspol ||3-0|| 2-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
| || || Groep H||  || AZ ||1-0|| 1-0 (T)|| 0-0 (U)
|-
| || || Groep H||  || Arsenal FC ||1-2||0-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
| || || Groep H (2e)||  || Standard Luik ||2-3||2-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
|
|
| 1/8
| 
| Girondins de Bordeaux
|1-3||0-1 (T)|| 1-2 (U)
|-
|2010/11
|Europa League
|2Q
|
|Besa Kavajë
|11-1||5-0 (U)|| 6-1 (T)
|rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|3Q
|
|Maccabi Tel Aviv FC
|2-2 <small>u||2-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2011/12
|Champions League
|Groep F
|
|Olympique Marseille
|1-1||0-1 (T)|| 1-0 (U)
|rowspan="5"|16.0
|-
|
|
|Groep F
|
|Arsenal FC
|4-3||1-2 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|Groep F (3e)
|
|Borussia Dortmund
|3-2||3-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2011/12 ||Europa League ||2R || ||Roebin Kazan ||2-0||1-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
|  || || 1/8  ||  || Metalist Charkov ||2-2 <small>u|| 1-0 (U)|| 1-2 (T)
|-
| 2012/13 || Champions League || Groep B ||  || FC Schalke 04 ||1-3|| 1-2 (T)|| 0-1 (U) ||rowspan="4"|10.0
|-
|  || || Groep B||  || Arsenal FC ||3-4|| 1-3 (U)|| 2-1 (T)
|-
|  || || Groep B (3e)||  || Montpellier HSC ||5-2|| 2-1 (U)|| 3-1 (T)
|-
| 2012/13 || Europa League || 2R ||  || Levante UD ||0-4|| 0-3 (U)|| 0-1 (T)
|-
| |2013/14 || Champions League || Groep C ||  || Paris Saint-Germain ||2-6|| 1-4 (T)|| 1-2 (U) || rowspan="4"|18.0
|-
| || || Groep C||  || SL Benfica ||2-1|| 1-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
| || || Groep C (2e)||  || RSC Anderlecht ||6-1|| 3-0 (U)|| 3-1 (T)
|-
| || || 1/8 ||  || Manchester United FC ||2-3|| 2-0 (T)|| 0-3 (U)
|-
| |2014/15 || Champions League || Groep A ||  || Juventus FC ||3-3|| 1-0 (T)|| 2-3 (U) || rowspan="4"|11.0
|-
| || || Groep A||  || Atlético Madrid ||3-6|| 3-2 (T)|| 0-4 (U)
|-
| || || Groep A (3e) ||  || Malmö FF ||4-4|| 0-2 (U)|| 4-2 (T)
|-
| 2014/15 || Europa League || 2R ||  || Dnipro Dnipropetrovsk ||2-4||0-2 (U)|| 2-2 (T)
|-
| |2015/16 || Champions League || Groep F||  || FC Bayern München ||0-7|| 0-3 (T)|| 0-4 (U) || rowspan="4"|10.0
|-
| || || Groep F ||  || Arsenal FC ||3-5||3-2 (U)|| 3-0 (T)
|-
| || || Groep F (3e)||  || GNK Dinamo Zagreb ||3-1||1-0 (U)|| 2-1 (T)
|-
| 2015/16 || Europa League || 2R ||  || RSC Anderlecht ||1-3|| 0-1 (U)|| 1-2 (nv) (T)
|-
| |2016/17 || Champions League || 3Q ||  || Hapoel Beër Sjeva ||0-1|| 0-0 (T)|| 0-1 (U) || rowspan="7"|12.5
|-
| 2016/17 || Europa League || PO ||  || FC Arouca ||3-1|| 1-0 (U)|| 2-1 (nv) (T)
|-
| || || Groep B||  || APOEL Nicosia ||0-3|| 0-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
| || || Groep B||  || BSC Young Boys ||2-1|| 1-0 (U)|| 1-1 (T)
|-
| || || Groep B (2e)||  || FK Astana ||5-2|| 4-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
| || || 2R ||  || Osmanlıspor ||3-0|| 0-0 (T)|| 3-0 (U)
|-
| || || 1/8 ||  || Beşiktaş JK ||2-5|| 1-1 (T)|| 1-4 (U)
|-
| |2017/18 || Champions League || 3Q ||  || FK Partizan ||5-3|| 3-1 (U)|| 2-2 (T) || rowspan="5"|8.5
|-
| || || PO ||  || HNK Rijeka ||3-1|| 2-1 (T)|| 1-0 (U)
|-
| || || Groep D||  || FC Barcelona ||1-3|| 1-3 (U)|| 0-0 (T)
|-
| || || Groep D||  || Juventus FC ||0-4|| 0-2 (U)|| 0-2 (T)
|-
| || || Groep D (4e)||  || Sporting Lissabon ||3-6|| 2-3 (T)|| 1-3 (U)
|-
| |2018/19 || Europa League || 3Q ||  || FC Luzern ||7-1|| 4-0 (T)|| 3-1 (U) || rowspan="6"|11.0
|-
| || || PO ||  || Burnley FC ||4-2|| 3-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
| || || Groep F||  || AC Milan ||4-4||1-3 (U)|| 3-1 (T)
|-
| || || Groep F||  || Real Betis || 0-1||0-0 (T)|| 0-1  (U)
|-
| || || Groep F (2e)||  || F91 Dudelange ||7-1|| 2-0 (U)||5-1 (T)
|-
| || || 2R	 ||  || FC Dynamo Kiev ||2-3|| 2-2 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2019/20 ||Champions League|| 2Q ||  || FC Viktoria Pilsen ||4-0|| 0-0 (U)||4-0 (T) || rowspan=8|15.5
|-
| || || 3Q ||  || Istanbul Başakşehir ||3-0|| 1-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
| || || PO ||  || FK Krasnodar ||6-1|| 4-0 (T)|| 2-1 (U)
|-
| || || Groep B ||  || FC Bayern München ||2-5|| 2-3 (T)|| 0-2 (U)
|-
| || || Groep B ||  || Tottenham Hotspur FC ||4-6|| 2-2 (T)|| 2-4 (U)
|-
| || || Groep B (3e) ||  || Rode Ster Belgrado ||2-3|| 1-3 (U)|| 1-0 (T)
|-
| |2019/20 || Europa League || 2R ||  || Arsenal FC ||2-2 <small>u|| 0-1 (T)|| 2-1 nv (U)
|-
| || || 1/8 ||  || Wolverhampton Wanderers FC || 1-2||1-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2020/21 ||Champions League|| PO ||  || Omonia Nicosia ||2-0 ||2-0 (T)|| 0-0 (U)|| rowspan=6|11.5
|-
| || || Groep C ||  || Manchester City FC ||0-4 ||0-3 (U) || 0-1 (T)
|-
| || || Groep C ||  || Olympique Marseille ||2-2 || 1-0 (T) || 1-2 (U)
|-
| || || Groep C (3e) ||   || FC Porto ||0-4 ||0-2 (U)|| 0-2 (T)
|-
| |2020/21 || Europa League || 2R ||  || PSV ||5-4 || 4-2 (T) || 1-2 (U)
|-
| || || 1/8 ||  || Arsenal FC || 2-3 ||1-3 (T)|| 1-0 (U)
|-
|2021/22 ||Champions League|| 2Q ||  || Neftçi Bakoe ||2-0 || 1-0 (T)|| 1-0 (U)|| rowspan="7"|12.5
|-
| || || 3Q ||  || PFK Ludogorets ||3-3 <small>(1-4 ns) || 1-1 (T)|| 2-2 nv (U)
|-
| 2021/22 || Europa League || PO ||  ||Slovan Bratislava || 5-2 || 3-0 (T) || 2-2 (U)
|-
|  ||  || Groep D ||   || Eintracht Frankfurt || 2-5 || 1-3 (U) || 1-2 (T) 
|-
|  ||  || Groep D ||   || Fenerbahçe SK || 4-0 || 3-0 (U) || 1-0 (T)
|-
|  ||  || Groep D (2e) ||   || Royal Antwerp FC || 2-2 || 2-1 (T) || 0-1 (U)
|-
|  ||  || 2R ||   || Atalanta Bergamo || 1-5  || 1-2 (U) || 0-3 (T)
|-
|2022/23 ||Champions League|| 2Q ||  || Maccabi Haifa ||1-5 || 1-1 (U) || 0-4 (T) || rowspan="6"|4.5
|-
| 2022/23 || Europa League || 3Q ||  || Slovan Bratislava || 3-3  (4-3 ns)  || 1-1 (T) || 2-2 nv (U)
|-
|  ||  || PO ||  || Apollon Limasol || 2-2  (3-1 ns) || 1-1 (U) || 1-1 nv (T) 
|-
|  ||  || Groep G||  ||FC Nantes || 1-4 || 1-2 (U) || 0-2 (T) 
|-
|  ||  || Groep G||  || SC Freiburg || 1-4 || 0-3 (T) || 1-1 (U)
|-
|  ||  || Groep G (4e)||  || FK Qarabağ || 0-3  || 0-3 (T) || 0-0 (U)
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 355.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Griekenland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Olympiakos Piraeus
Olympiakos Piraeus